HMH steht für:
 Hamburger Medien Haus
 Holocaust Museum Houston

hmh steht für:
 südwestliches Huishui-Miao (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Huishui-Miao, einer der Sprachen der Miao, im chinesischen Kreis Huishui

Abkürzung